

Persone 
 August Ibach (1920 circa-1988) – calciatore svizzero

Geografia

Germania 
 Ibach – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Ibach – frazione di Wipperfürth, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Ibach – frazione di Wuppertal, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Svizzera 
 Ibach – frazione di Svitto, città nel distretto di Svitto (Canton Svitto)